Jaroslav Konečný může být:

 Jaroslav Konečný (1945–2017) – český sportovec, házenkář 
 Jaroslav Konečný (boxer) (* 1976) – český boxer
 Jaroslav Konečný (herec) (1935–1993) – český herec
 Jaroslav Konečný (voják) (1891–1943) – legionář, důstojník prvorepublikové armády (plukovník pěchoty), člen ilegální organizace Obrana národa
 Jiří Gruša (1938–2011) – český diplomat, básník a spisovatel, občas používající pseudonym Jaroslav Konečný